Příjmení Bystroň může označovat:

 David Bystroň (1982–2017) – český fotbalista
 Jaromír Bystroň (* 1952) – český lékař, alergolog, imunolog
 Marcel Bystroň (* 1968) – český producent, režisér a scenárista
 Petr Bystroň (fotbalista) (* 1969) – bývalý český fotbalista
 Petr Bystroň (politik) – německý politik, předseda strany Alternative für Deutschland v Bavorsku
 Petr Bystroň (lékař) – český lékař, imunolog

Podobná příjmení 
 Bystroń